Koniuszki peut désigner en Pologne :
 Koniuszki, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Koniuszki, village de la voïvodie de Podlachie